La denominazione linea S50 può riferirsi a diversi servizi di trasporto pubblico:

Linea S50 della S-Bahn di Vienna
Linea S50 della rete celere ticinese